Als TwinTop bezeichnet Opel die Cabrio-Varianten von Astra und Tigra:

 Opel Astra TwinTop
 Opel Tigra TwinTop